

Competiții

Divizia A
{|border="0" cellpadding="2"
|- valign="top"
|

Sezoanele echipei FC Brașov